Porto del Valle se cerchi il porto turistico, commerciale e industriale di Porto Santo Stefano
Porto Vecchio (Porto Santo Stefano) se cerchi l'omonimo porto turistico di Porto Santo Stefano
Porto di Santa Liberata se cerchi l'omonimo porto turistico nei pressi di Porto Santo Stefano